Canhotinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canhotinho (ort), Pernambuco, 
 Canhotinho (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar